Niemcy:
 Reichstädt – dzielnica Dippoldiswalde
 Reichstädt – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz